Тараса Шевченко (укр. Тара́са Шевче́нка) — многозначный термин; названия в честь Т. Г. Шевченко.

 Тараса Шевченко — 19-я станция Киевского метрополитена. 

 Тараса Шевченко — село в Репкинском районе Черниговской области Украины. 
 Тараса Шевченко — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.
 Набережная Тараса Шевченко — улица в городе Москве (Россия).
 Площадь Тараса Шевченко — площадь в городе Киеве (Украина).
 Улица Тараса Шевченко — улица в городе Саратове (Россия).